Goritsa kan syfta på följande platser:

Albanien 

 Korça, prefekturhuvudort, Korçë prefektur, Rrethi i Korçës,

Bulgarien 

 Goritsa (distrikt i Bulgarien), Burgas, Obsjtina Pomorie,

Grekland 

 Gorítsa (ort i Grekland), Epirus, Nomós Ioannínon, 

Robotskapade Albanienförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar